Gruzijska sovjetska enciklopedija (gruzijski: ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, skraćeno ქსე, ruski: Грузинская сове́тская энциклопе́дия) prva je opća enciklopedija na gruzijskome. Izdana je između 1975. i 1987. godine u 12 svezaka, od kojih je 12. posvećen Gruzijskoj SSR. 12. svezak tiskan je na gruzijskom i ruskom.

Struktura

Vidi još 
 Velika sovjetska enciklopedija
 Enciklopedija "Gruzija"

Vanjske poveznice 

Nacionalne sovjetske enciklopedije
Povijest Gruzije 1918. – 1989.